Zierenberg ist der Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten im Landkreis Kassel, Hessen:
 Zierenberg, Kleinstadt im Landkreis Kassel, Hessen
 Zierenberger Tunnel, Eisenbahntunnel nahe der Zierenberger Kernstadt

Zierenberg steht als historischer Name für:
 Zierenberg (Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen), heutiges Szczecinki (Sczeczinken), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Zierenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Zierenberg (1917–2010), deutsche Künstlerin
 Daniel Zierenberg (1547–1602), Bürgermeister von Danzig
 Joachim Zierenberg, Hochschullehrer und Rektor in Frankfurt (Oder)
 Johann Zierenberg (1574–1642), Bürgermeister von Danzig
 Johann Friedrich Zierenberg (1648–1716), Stadtvogt von Bremen
 Johann Georg Zierenberg (1693–1736), Stadtvogt von Bremen

Siehe auch:
 Czirenberg-Haus (Danzig)